Flaga gminy Łapanów – jeden z symboli gminy Łapanów w postaci flagi, ustalony uchwałą gminy nr XV/104/04 z 8 czerwca 2004.

Projekt graficzny wykonała Barbara Widłak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a opracowanie historyczno-heraldyczne oraz uzasadnienie przygotował Włodzimierz Chorążki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wygląd i symbolika 
Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup w proporcjach 1:3:1, w barwach czerwony-biały-czerwony: w środkowym, szerokim pasie tarcza herbowa czerwona z godłem Gminy Łapanów.

Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

Flagi gmin województwa małopolskiego
Łapanów (gmina)